Thomas Wriothesley peut se référer à :

 Thomas Wriothesley († 1534), héraut anglais ;
 Thomas Wriothesley (1505-1550),  comte de Southampton, administrateur anglais ;
 Thomas Wriothesley (1608-1667),  de Southampton, homme politique anglais.